Далита Артин Аванеся́н (, р. 19 сентября 1999 года, в Тегеране, Иран) — армянская певица, участница Детского конкурса песни Евровидение 2011, который состоялся 3 декабря 2011 года в «Спортивном комплексе имени Карена Демирчяна» (Ереван, Армения), где она представляла Армению с песней «Welcome to Armenia» ().

Биография 
Молодая певица живёт в Ереване, столице Армении. Начиная с 6 лет принимает участие в разных конкурсах красоты.
Учится в «Музыкальной школе № 1» имени Александра Спендаряна, в трех различных направлениях: фортепиано, гитара и вокал, в образовательном комплексе «Альманах» им. Анжелы Арутюнян. Занимается плаванием и большим теннисом.

Активность 
Далита вела рубрику «Детские новости» на 2-м армянском телеканале в программе «Доброе утро Армения».

Она была корреспондентом «Bumbumik Show» на телеканалах «Кентрон» и «ATV».
2010 г. Участвовала на телеканале «Шант» в программе «скрытый талант» где представляя свои навыки вышла в полуфинал. Приняла участие в гала-концерте.
Снялась во многих эпизодах сериала «Шилашпот» на телеканале «Шант» и в программе для детей Ералаш.
В настоящее время снимается на телеканале «Армения ТВ», в программе «Чарли Show» — где играет роль Чарлиты.

В молодёжном журнале «YES» имеет свою собственную страницу с рубрикой «Dalita и друзья».

Сейчас также выступает в Театре-студии Арташеса Алексаняна в спектакле «Суд армян — суд всего человечества», а также снимается в сериале «Каргин сериал» вместе с известными армянскими актёрами.

Гостила в многих теле и радио передачах.

Является автором 16 песен, выпустила 9 видеоклипов, которые включены в различные музыкальные CD и DVD альбомы.

В ноябре 2015 года она выпустила свой первый альбом "Welcome to Armenia", который назван по имени песни которую она пела на  Детском Евровидении 2011.

Признание 
 2005 — стала победительницей в конкурсе красоты «Мисс Армения».
 2006 — стала обладательницей номинации «Мисс реклама».
 2007 — победила в «республиканском конкурс-фестивале, имени Александра Спендаряна, молодых музыкальных исполнителей». Завоевала титул «Мисс талант».
 2008 — стала обладательницей сертификата «почетного члена» за проявление уникального вклада на конкурсе «Мисс и мистер мира».
 2009 — получила свою первую премию в конкурсе «Золотой тростник», победила в конкурсе «Мисс Топ-модель 2009 года» и была награждена специальным призом от знаменитого боксёра — Алекса Абрахама.
 2009 — 2010 — заняла первое место в «Армянском олимпиаде танцев».
 2010 — участвовала в армянском отборочном туре на Детское Евровидение и оказалась в пятерке лучших. На телеканале «Шант» участвовала в конкурсе «Скрытый талант» где представляя свои навыки, вышла в полуфинал, участвовала в гала-концерте и снялась в нескольких эпизодах телесериала «Ералаш».
 2011 — стала обладательницей грамоты за «Лучший хит». Победила в отборочном туре Детского Евровидения в Армении и представила страну в финале конкурса, заняв в итоге пятое место.
 2012 — удостоилась звании «Маленькая певица года» (арм. «Տարվա փոքրիկ երգչուհի»).
 2012— в конкурсе — фестивале «Мисс школьница» удостоилась титула «Мисс Совершенство» и получила приз.
 2012— в конкурсе «StyleScreen» удостоилась титула «Стильная юноша певица» и получила приз.
 2013 — принимала участие в Армянской национальной премии как почетный гость (Москва, Кремль).
 2013 г. в Национальный молодёжный премии «Multiknik» песня «Мам джан» выиграла в номинации «Лучший хит и видео года»
 2014 г. в 30 мая состоялся первый сольный концерт молодой певицы в Ливане.
 2014 г. в 5-8 октября участвовала в Международной Фестивале Российской Культуры на Мальте «Мальтийская Лира», получила номинацию «Золотой микрофон»
 2014 г. удостоилась награды за главную роль в фильме «В лагере» на Национальной детско-молодёжной ежегодной премии «Multiknik».
 2014 г. в Премии «Армения, Арцах, Диаспора» получила награду как «Лучшая молодёжная певица».

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт певицы
 Официальный фан клуб певицы
 Биография певицы esckaz.com

Музыканты по алфавиту
Участники «Детского Евровидения»
Певцы и певицы по алфавиту
Дети-певцы Армении